La Fornace ima više značenja:
 La Fornace, Bologna
 La Fornace, Firenze
 La Fornace, Modena
 La Fornace, Parma
 La Fornace, Perugia
 La Fornace, Pesaro-Urbino
 La Fornace, Pisa
 La Fornace, Reggio Emilia